Лобез () је град у Пољској у Војводству Западно Поморје у Повјату лобеском. Према попису становништва из 2011. у граду је живело 10.647 становника.

Географија

Клима

Историја 

Лобез се први пут помиње у једном документу 1271, према витеза по имену Борко власник града. У 1295 добио је градска права Лобез. А град од 1946. званично именован Лобез.

Становништво 
Према прелиминарним подацима са пописа, у граду је 2011. живело 10.647 становника.

Градоначелници

Партнерски градови 
  Афинг
  Svalöv
  Кедајњај Paikuse Rural Municipality
  Вик
  Гуча
  Истра

Референце

Спољашње везе 

 

Градови у Војводству Западно Поморје
Википројект географија/Насеља у Пољској